Het schermen met de sabel voor mannenteams op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op vrijdag 30 juli 2021. Drievoudig regerend olympisch kampioen was Frankrijk.  Er streden negen teams om de medailles.

Resultaten

Eindrangschikking

Externe links
 Loting

Mannen degen team